

Localidades
Oyabe (Toyama) - uma cidade no Japão
Oyabe (Gabão) - uma cidade no Gabão.

Desambiguação